Жоголь:
 Жоголь, Анатолий Осипович (1931—2007) — советский хоккеист.
 Жоголь, Людмила Евгеньевна (1930—2015) — советский и украинский художник гобеленов.
 Жоголь, Руслан Николаевич (род. 1984) — белорусский хоккеист, тренер.